Voici la liste des planètes mineures numérotées de 62001 à 63000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

62001-62100

62101-62200

62201-62300

62301-62400

62401-62500

62501-62600

62601-62700

62701-62800

62801-62900

62901-63000 

62001-63000